Grupo Desportivo Chaves ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Chaves im Norden des Landes.

Der Verein spielt zurzeit (2017/18) in der Primeira Liga, der höchsten Spielklasse des Landes, wo der Klub ebenfalls von 1995 bis 1999 aktiv war. Nach der Saison 2006/07 stieg GD Chaves in die dritte Spielklasse ab. 2009 schafften sie den erneuten Aufstieg in die 2. portugiesischen Fußballliga, dem der direkte sportliche Abstieg in die dritthöchste Spielklasse folgte.
2012 gelang der Wiederaufstieg in die 2. Liga.

Spieler 
  João Alves (19??–1998) Jugend, (1998–2004) Spieler,
   Pedro Geromel (2003–2005)

Weblinks 
 Offizielle Website (portugiesisch)
 Inoffizielle Webseite (portugiesisch)
 GD Chaves in der Datenbank von transfermarkt.de
 GD Chaves in der Datenbank von soccerway.com

Chaves, Gd
Sport (Chaves, Portugal)
Gegründet 1949